Luža se poate referi la:

 Luža, localitate din comuna Trebnje, Slovenia
 Mrzla Luža, localitate din comuna Trebnje, Sloveni